Fuchsgraben heißen folgende geographische Objekte:

Orte:
 Fuchsgraben (Steinbergkirche), Ortschaft der Gemeinde Steinbergkirche, Schleswig-Holstein
 Fuchsgraben, umgangssprachliche Bezeichnung des Ronneburger Ortsteils Neuwiedermuß
 Fuchsgraben (Gemeinde Inzenhof), Ortsteil der Gemeinde Inzenhof, Bezirk Güssing, Burgenland
 Fuchsgraben (Gemeinde Rohr), Ortsteil von Rohr im Gebirge, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Fuchsgraben (Gemeinde Oberneukirchen), Ortschaft von Oberneukirchen, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

Gewässer und Täler:
 Fuchsgraben (Birnbach), auch Wachholdergraben, linker Zufluss des Birnbach (Queich) bei Ilbesheim, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Fuchsgraben (Grunbach), linkes Bachtal zum Grunbach (zur Stunzach) vor der Gipsmühle, Stadt Rosenfeld, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Fuchsgraben (Itz), linker Zufluss der Itz in Rossach, Gemeinde Großheirath, Landkreis Coburg, Bayern
 Fuchsgraben (Klausbach), über Klausbach–Zellenbach zur Schwarza bei Rohr im Gebirge in den Gutensteiner Alpen, Niederösterreich
 Fuchsgraben (Mosel), rechter Nebenfluss der Mosel, Deutschland
 Fuchsgraben (Neckar), linker Zufluss des Neckars beim Talhof von Ingersheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Fuchsgraben (Ölschnitz), linker Bachgraben zur Ölschnitz (zum Roten Main) gegenüber Neunkirchen am Main, Markt Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern

Fuchsgraben bezeichnet außerdem:
 eine Polka, arrangiert von Franz Bummerl (im Original von Karel Vacek: Am See)

Siehe auch:
 Fuchsbach
 Fuchsberggraben
 Fuchsengraben
 Fuchsgrabenbach
 Fuchsklinge